Pozdniakowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Pozdniakow oraz toponimy w Rosji

Osoby 
 Irina Walentinowna Pozdniakova (ur. 1953) – rosyjska pływaczka, wicemistrzyni Europy 1966
 Sofija Stanisławowna Pozdniakowa (ur. 1997) – rosyjska szablistka (córka czterokrotnego mistrza olimpijskiego)
 Tetiana Wasyliwna Pozdniakowa (ur. 1955) – ukraińska lekkoatletka

Miejscowości 
 Pozdniakowa – wieś w obwodzie irkuckim
 Pozdniakowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające